In 1981 werd de 25ste editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De officiële naam in die tijd was Taça de Ouro. De competitie werd gespeeld van 17 januari tot 3 mei . Grêmio werd kampioen.

Opzet
In de eerste fase werden veertig teams onderverdeeld in vier groepen van tien clubs, waarvan de top zeven doorstootte naar de tweede fase. In deze fase vervoegden vier teams uit de Série B van dat jaar de andere teams, die over acht groepen van vier clubs verdeeld werden. De top twee plaatste zich voor de derde fase, de knock-outfase.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede fase

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Groep I

Groep J

Groep K

Groep L

Derde fase

Details finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série A
Série A